Шазель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Шазель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Шазель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Шазель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура